Mr. White Mr. Black, een toekomstige Bollywood-film.
 Mr. White (James Bond), een personage van James Bond.
 Lawrence Dimmick, een personage van de film Reservoir Dogs (bekend als Mr. White).
 Mr. White (Sensation), een suprise act op het dancefeest Sensation